Congrés Nacional Kurd, coalició per la llibertat del Kurdistan
 Crash Nitro Kart, videojoc de curses per a PlayStation 2